Кеббі () — штат на північному сході Нігерії. 
 Бірнін-Кеббі - місто в північно-західній частині Нігерії, адміністративний центр штату Кеббі. 
 Кеббі Мусокотване, Кеббі Сіліо Камбулу Мусокотване (англ. Kebby Silio Kambulu Musokotwane; 5 травня 1946 — 11 лютого 1996) — замбійський політик, прем'єр-міністр країни.